Xavière, prénom féminin.
 Françoise-Xavière, prénom féminin.
 Centre scolaire La Xavière à Lyon, France.
 Les Xavières, congrégation catholique fondée en 1921 par Claire Monestès, née à Chambéry en 1880 et morte à Paris en 1939, religieuse française.